Le terme « grand prix » est utilisé pour désigner une récompense ou une compétition particulièrement importante dans un domaine.

En sport, par métonymie, un Grand Prix désigne l'épreuve à l'issue de laquelle est remise une récompense appelée « grand prix  ». Le terme de « Grand Prix » voit le jour dans le monde des courses hippiques (Grand Prix de Paris en 1863, Grand Prix de Pau en 1879) et cyclistes, puis se répand plus tard dans d'autres disciplines comme la compétition automobile (première utilisation du terme en automobile pour le Grand Prix de Pau en 1901), les courses de motos ou le tennis, et même, par extension, le poker.

Récompense 
Un « grand prix » est un type de prix (prix littéraire, prix d'interprétation en musique) souvent décerné au cours d'un festival.

Voir aussi .

Festivals 
 Grand prix de la ville d'Angoulême
 Grand prix du Festival de Cannes
 Grand prix de la Semaine de la critique (Festival de Cannes)
 Grand prix du Festival de Clermont-Ferrand
 Grand prix du Festival de Deauville
 Grand prix du Festival de Flandre-Gand
 Grand prix du Festival de Gérardmer
 Grand prix du Festival international de films de Fribourg

Cérémonies 
 Grand prix de l'Imaginaire (France)
 Grand prix Gobert (France)
 Grand prix du meilleur scénariste (France)
 Grand prix de la danse du syndicat de la critique (France)
 Grand prix de la musique du syndicat de la critique (France)
 Grand prix de l'Union de la critique de cinéma (Belgique)

Sport 
 Les Grands Prix hippiques sont des courses de chevaux prestigieuses.
 Les Grands Prix automobiles sont des courses automobiles prestigieuses, les Grands Prix automobiles les plus connus sont les Grands Prix de Formule 1.
 Les Grands Prix motocyclistes (abrégé en « Grand Prix moto », « MotoGP » en vitesse moto et « MXGP » en motocross) sont les courses motocyclistes comptant pour les championnats du monde de vitesse moto et championnats du monde de motocross.
 Les Grands Prix camions sont les courses camions comptant pour le championnat d'Europe de courses de camions.
 Le Grand Prix ISU est un ensemble de compétitions internationales de patinage artistique créé par l'International Skating Union (ISU), en 1995.
 Les Grands Prix d'été de saut à ski sont des épreuves estivales du plus haut niveau mondial, équivalentes aux Coupe du monde de saut à ski de saut à ski.
 Le Grand Prix d'été de combiné nordique est la plus importante compétition estivale de combiné nordique.

Échecs 
 Les Grands Prix FIDE sont des compétitions formées de plusieurs tournois d'échecs organisés par la Fédération internationale des échecs.
 Les Grands Prix PCA sont des compétitions formées de plusieurs tournois d'échecs organisés dans les années 1990 par la Professional Chess Association.

Cinéma et télévision 
 Grand Prix, un film britannique réalisé par St. John Legh Clowes en 1934 ;
 Grand Prix, un film américain réalisé par John Frankenheimer en 1966, décrivant l'atmosphère des circuits de Formule 1 de l'époque ;
 Grand Prix (Flåklypa Grand Prix), un film norvégien d'animation réalisé par Ivo Caprino en 1975 ;
 , une série télévisée d'animation japonaise diffusée en 1977 ;
 Grand Prix, un film sud-coréen réalisé par Yang Yun-ho en 2010.

Bandes dessinées 
 Grand Prix est une bande dessinée de Marvano dont le premier tome est paru en 2010.

Jeux vidéo 
 Grand Prix, série de jeux vidéo de Formule 1

Musique 
 Grand Prix, est un album de Benjamin Biolay en 2020

Autres 
 Les Grands Prix de Magic : L'Assemblée (jeu de cartes) sont des tournois ouverts à tous les joueurs avec une dotation financière pour les meilleurs joueurs.

Notes et références

Annexes 

Vocabulaire sportif
Vocabulaire du sport automobile
Prix